Оле́г Алексе́ев:
 
 Алексеев, Олег Алексеевич (1934—2001) — поэт, писатель.